Туцање може означавати:

 Механичко мрвљење, ломљење, цепање; на пример, туцање камена,
 Народни обичај туцања Ускршњим јајима,
 Туцање, насељено место у општини Петњица, Црна Гора,
 Секс, у вулгарном говору.